Die Messe brève no. 6 aux cathédrales in G-Dur ist eine Messe des französischen Komponisten Charles Gounod. Die Aufführungsdauer beträgt ca. 15 Minuten.

Entstehung
Das Werk wurde von Gounod 1890 komponiert und entstand aus einer Umarbeitung der Messe Nr. 3 aux communautés religieuses für drei gleiche Stimmen von 1889. Es erschien zuerst 1893 beim Verlag „Le Beau“ in Paris.

Besetzung
Gounod schrieb die Messe für vierstimmigen gemischten Chor (SATB) und Orgel. Passagenweise können die Gesangsstimmen ad libitum auch solistisch besetzt werden.

Besonderheiten
In der Messe fehlt das Benedictus. Zusätzlich kommt das Offertorium O salutaris hostia und der Satz Domine salvam vor.

Weblinks
 
 Werkseite beim Carus-Verlag mit Probepartitur

Werk von Charles Gounod
Messe (Musik)
Chorwerk aus dem 19. Jahrhundert
Musik 1890